Saturnus — группа из Дании, играющая в стиле мелодичный дэт-дум метал с лёгкими вкраплениями готик-метала.

Биография 
Saturnus выпустили четыре номерных альбома: Paradise Belongs To You, Martyre, Veronika Decides To Die (такое название альбома навеяно одноимённым романом Пауло Коэльо «Вероника решает умереть»), Saturn In Ascension, а также EP For The Loveless Lonely Nights.

Участники группы 
 Thomas Akim Grønbæk Jensen — vocals (1993-)
 Brian Pomykala Hansen — Bass (1993—1999, 2007-)
 Henrik Glass – drums (2001–2003, 2010–present)

Бывшие участники 
Гитаристы:
 Christian Brenner (1993)
 Kim Sindahl (1993)
 Mikkel Andersen (1993—1995)
 Morten Skrubbeltrang (1997—1998)
 Jens Lee (ex-Corpus Mortale (1994—1995)
 Kim Larsen (Of the Wand and the Moon, The Loveless, Black Wreath) (1995—1999)
 Peter Erecius Poulsen — Guitar (1998—2009)
 Tais Pedersen — guitar (2000—2009)
 Rune Stiassny — Guitars (2008 (live session), 2009-2019)
 Martin Steene  —  Rhythm guitar ( 2017-2019)

Ударники:
 Pouli Choir (1993)
 Henrik Glass (2001—2003)
 Jesper Saltoft (1993—1999)
 Morten Plenge (2000—2001)
 Nikolaj Borg — drums (2004—2009)

Бас-гитаристы:
 Peter Heede (2000—2001)
 Lennart Jacobsen (2001—2007)

Клавишники:
 Anders Ro Nielsen — keyboards (1993—2009)

Приглашенные участники 
 Laurie Ann Haus (Autumn Tears), принимала участие в записи Saturn In Ascension

Дискография

Альбомы 
 Paradise Belongs to You (1996)
 Martyre (1999)
 Veronika Decides to Die (2006)
 Saturn In Ascension (2012)

EP 
 For the Loveless Lonely Nights (1998)

Демо 
 Demo 1994 (1994)
 Paradise Belongs to You (advance tape) (1996)
 Rehearsal studio tracks 1999 (1999)
 Rehearsal studio tracks 2004 (2004)

Ссылки 
 Официальный сайт

Дум-метал-группы Дании
Секстеты
Музыкальные коллективы 1990-х годов
Музыкальные коллективы 2000-х годов
Музыкальные коллективы 2010-х годов